Das Mixed der Australian Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Rick Leach und Natallja Swerawa. Das Finale gewann die Paarung Mark Woodforde und Larisa Neiland in drei Sätzen gegen Luke Jensen und Nicole Arendt.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1996